Алекса́ндр Григо́рьевич Чуча́лин (род. 5 января 1940, Реутово-1, Московская область) — советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук (1974), профессор (1975), академик (1986) и вице-президент (1987—1990) АМН СССР (1986), академик Российской академии наук (2013). Директор НИИ пульмонологии (1990—2017), заведующий кафедрой госпитальной терапии Педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, вице-президент Национальной медицинской палаты (2010).

Биография 
В 1957 году поступил во 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова. С 1963 по 1965 был клиническим ординатором, с 1965 по 1967 — аспирантом.

Кандидатскую диссертацию «Клинико-биохимические параллели у больных различными формами бронхиальной астмы» защитил в 1967 году, докторскую «Астматическое состояние у больных бронхиальной астмой: этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, лечение» — в 1974. С 1974 по 1989 год работал в 4-м Главном управлении при Минздраве СССР (Кремлёвской больнице), занимавшемся медицинским обслуживанием высших должностных лиц СССР. Принимал участие в лечении Брежнева, Андропова, Громыко, Устинова, Черненко и других советских государственных деятелей.

В 1975 году получил звание профессора и возглавил кафедру госпитальной терапии (внутренних болезней) педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, которой заведует по сей день. С 1990 года директор НИИ пульмонологии. В том же году вышел под эгидой Министерства здравоохранения РСФСР журнал «Пульмонология», основанный  А. Г. Чучалиным. В 2006 году под его руководством была проведена первая в России успешная двухсторонняя трансплантация лёгких. Был главным терапевтом Минздрава РФ (с 2005).

С 2010 года вице-президент и член Президиума Национальной медицинской палаты. Председатель Российского национального комитета по биоэтике и Комиссии РАН по научной этике (с 2017). Входит в редакционный совет Первого медицинского канала.

Почётный член Кубинской и Чешской академий наук, Европейской Академии наук и искусств, Академии «Восток—Запад», Академии Рамазини.

Один из основоположников российской школы пульмонологии. Под его руководством защищено 40 докторских и 116 кандидатских диссертаций.

Автор 17 монографий и учебников, множества научных статей в российских и зарубежных журналах.

Основные работы 

 
 
 
 
 
 
 

Рецензии
 

Интервью и комментарии
 Лескова Н. «Мы должны сделать лекарство, а не бомбу замедленного действия» // Наука и жизнь. 2020. № 6 (5 июня 2020)

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (30 января 2020) — за выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 сентября 2005) — за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «Знак Почёта» (26 июня 1981)
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (2005)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1995, 2002)
 Национальная премия «Призвание» лучшим врачам России (2009) в номинации «Специальная премия Первого канала» — за проведение первой в России успешной операции по пересадке легких погибающей пациентке.

Примечания

Ссылки 
 
 Александр Григорьевич Чучалин  на сайте Российского государственного медицинского университета
 Биография А.Г. Чучалина | Российское респираторное общество
 Публикации на сайте Pravoslavie.ru
 

Пульмонологи СССР
Пульмонологи России
Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Члены Чешской академии наук и искусств
Лауреаты премии «Призвание»